Il a existé différents Plan Z dans l’histoire :
 dans les années 1930, le Plan Z (Allemagne) est destiné à reconstruire une flotte militaire de haute mer ;
 en 1973, le plan Z (Chili) est un faux complot, présenté par Augusto Pinochet pour légitimer son coup d’État.
 en 2012, le plan Z est un plan travaillé par l'Union Européenne et le Fonds Monétaire International pour préparer les conséquences de la sortie de la Grèce dans l'euro, et de ce qui serait nécessaire pour reconstruire les infrastructures économiques et financières de la Grèce.

Paronymes 
 Le plan en Z est une forme d'architecture médiévale